Cinq navires de lUS Navy ont porté le nom dUSS Franklin :

USS Franklin
 l', goélette de 6 canons armée en 1775 et rendue à son propriétaire l'année suivante ;
 l', brick de 8 canons construit en 1795. Capturé par des corsaires tripolitains en 1802, il est racheté par lUS Navy en 1805, et revendu en 1807 ;
 l', vaisseau de 74 canons lancé en 1815 et démoli en 1852 ;
 l', frégate à vapeur lancée 1864 et retirée du service 1877 ;
 l', porte-avions de classe Essex entré en service en 1944 et rayé des listes en 1964.

Autres variantes 
 L', sous-marin nucléaire lanceur d'engins de classe Benjamin Franklin en service de 1965 à 2002 ;
 l', porte-avions de classe Midway en service de 1945 à 1977.

Voir aussi 
 

Franklin